Bobby Seay (1978-), joueur de baseball américain,
 Charles M. Seay, réalisateur, scénariste, et acteur américain du cinéma muet,
 Thomas Seay (1846-1896), homme politique américain.